Ла Хара има више значења:

 Ла Хара (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хара (Сантијаго Мараватио), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хара (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хара (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Хара (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику